Брест може да се отнася за:

 западнобългарско диалектно название на дървото бряст

България 
 Брест (област Кюстендил) – село в област Кюстендил 
 Брест (област Плевен) – село в област Плевен

Северна Македония 
 Брест (община Брод) – село в община Брод 
 Брест (община Чучер) – село в община Чучер 
 Брест (община Щип) – село в община Щип

Гърция 
 Брест (Кукушко) – бивше село в Кукушко

Други 
 Брест (Франция) – град във Франция
 Брест (Беларус) – град в Беларус
 Брест (Хърватия) – село в Хърватия
 Брест (Словения) – село в Словения
 Брест (окръг) – окръг във Франция